Nagahama steht für:
 Nagahama, eine Stadt in der japanischen Präfektur Shiga
 Nagahama (Ehime), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Ehime (2005 eingemeindet nach Ōzu)
 Nagahama, eine Gemeinde in der Präfektur Taitō/Taitung in Taiwan während der japanischen Kolonialherrschaft, chinesische Lesung: Changbin
 Nagahama, ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Karafuto, russisch Oserskoje (Sachalin)
 Nagahama (Han), ein Lehen (Han) in der japanischen Provinz Settsu
 (6655) Nagahama, einen Hauptgürtelasteroiden

Nagahama ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroyuki Nagahama (* 1958), japanischer Politiker
 Kazutoshi Nagahama (* 1969), japanischer Skilangläufer